HMS Indefatigable fait référence à huit navires de la Royal Navy dont : 
, vaisseau de ligne de troisième rang 64 canons. Lancé en 1784, rasé en frégate de 38 canons en 1795 et démantelé en 1816. Il est rendu célèbre par C. S. Forester dans les premiers tomes de sa série de romans Hornblower.
HMS Indefatigable devait être un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons. Commandé en 1832 sa construction est annulée en 1834.
, un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons. Lancé en 1848, loué comme navire d'entraînement après 1865, il est vendu en 1914.
 un croiseur de second rang de . Lancé en 1891, renommé HMS Melpomene en 1910, et vendu en 1913.
 , croiseur de bataille de classe Indefatigable mis en service en 1909 et coulé lors de la bataille du Jutland en 1916.
HMS Indefatigable, vaisseau de liaison lancé en 1883 sous le nom de . Il est vendu comme navire d'entraînement sous le nom dIndefatigable en 1913, racheté en 1941 et renommé HMS Carrick II il est démantelé en 1947.
 , porte-avions de classe Implacable en service de 1944 à 1956.

Indefatigable